«Приключения Робин Гуда» — название нескольких фильмов, телесериалов и компьютерных игр:

Фильмы, телесериалы и компьютерные игры
 «Приключения Робин Гуда» — американский фильм 1938 года.
 «Приключения Робин Гуда» — британский телесериал (1955—1959).
 «» — британская компьютерная игра 1991 года.

Не путать
 
 Новые приключения Робин Гуда